Robert Schörgenhofer (* 21. Februar 1973 in Dornbirn) ist ein ehemaliger österreichischer  und seit 2007 FIFA Fußballschiedsrichter. Er absolvierte 471 Profispiele, darunter 215 in der österreichischen Bundesliga, 33 in der UEFA Europa League und 3 in der UEFA Champions League. Im Sommer 2020 beendete der Bregenzer seine Karriere als aktiver Schiedsrichter und wechselt zum Schiedsrichterbeobachter.

Er ist Mitglied des Vorarlberger Fußballverbandes und gehört dem Vorarlberger Schiedsrichter-Kollegium an.

Laufbahn als Fußballspieler 
Im Alter von zehn Jahren begann Robert Schörgenhofer beim FC Sulz Fußball zu spielen. Die Karriere verlief durchaus erfolgreich, denn immerhin konnte er mit seinen Kameraden in den Altersstufen Unter-16 und Unter-19 zwei regionale Meistertitel feiern. Bereits mit 17 Jahren konnte er in der Kampfmannschaft Fuß fassen, doch warfen ihn kleinere Verletzungen immer wieder zurück.

Laufbahn als Fußballschiedsrichter 
Zum baldigen Ende seiner Fußballerlaufbahn trug weiters bei, dass Schörgenhofer bereits am 1. März 1991 im Alter von nur 18 Jahren – also zum frühest möglichen Zeitpunkt – die Prüfung zum Fußballschiedsrichter ablegte. Da er noch als Fußballspieler aktiv war, kam er, den Statuten entsprechend, vorerst nur bei Nachwuchsspielen zum Einsatz.

Schon früh merkte Schörgenhofer, dass er als Schiedsrichter seine Erfüllung findet, weshalb er im Alter von 20 Jahren seine aktive Karriere als Fußballspieler beendete. Mit großem Ehrgeiz arbeitete er an seiner Karriere und dank seiner guten Leistungen wurde er schon in der Saison 2000/01 in den Kader der Unparteiischen der zweithöchsten österreichischen Spielklasse berufen. Sein Debüt in der Ersten Division gab Schörgenhofer am 14. Juli 2000 im Spiel Vienna gegen Untersiebenbrunn.

Ab der Saison 2004/05 wurde Schörgenhofer in die Kaderliste der Fußballschiedsrichter für die höchste österreichische Spielklasse aufgestuft. Am 14. August 2004 gab er im Spiel Pasching gegen Admira Wacker sein Debüt in der Bundesliga.

Bereits bei seiner zweiten Spielleitung am 25. September 2004 hatte Schörgenhofer den ersten Ausschluss zu verzeichnen, als er in der 72. Minute den damaligen FC Wacker Innsbruck-Spieler Hannes Eder mit der gelb-roten Karte vom Feld schickte. Die erste Rote Karte zeigte Schörgenhofer in seinem 25. Spiel dem Mattersburger Anton Pauschenwein für ein Foul in der 45. Minute; in diesem Spiel gegen Ried zeigte er mit 9 auch die meisten Gelben Karten. Bis zu seinem 33. Spiel dauerte es, ehe Schörgenhofer am 26. August 2007 im Spiel Sturm Graz gegen Austria Kärnten den ersten Strafstoß verhängte, der in der 57. Minute von Roland Kollmann zum 1:3 für die Gäste verwandelt wurde. Zweimal gelb-rot zeigte Schörgenhofer am 12. Mai 2007 im Spiel Pasching gegen Wacker Innsbruck, zweimal glatt rot zeigte er am 14. April 2007 im Spiel Mattersburg gegen Austria Wien.

Zu den Spielen in der österreichischen Fußball-Bundesliga kommen noch zwei Spielleitungen im Rahmen des Schiedsrichter-Austauschverfahrens in der Schweizer Super League hinzu.

Mit 1. Jänner 2007 wurde Robert Schörgenhofer, als Nachfolger des ausgeschiedenen Dietmar Drabek, in die Kaderliste der FIFA-Schiedsrichter aufgenommen. Vor seinem ersten Einsatz musste er in der Zeit von 4. bis 8. Februar 2007 in Rom einen Einführungskurs der UEFA samt sportlichem Fitnesstest absolvieren. Sein erstes internationales Spiel leitete er am 23. März 2007 im Rahmen der Qualifikation zur Unter-17 Europameisterschaft zwischen England und Bosnien-Herzegowina. Der erste Einsatz in der Qualifikation zur UEFA Champions League erfolgte am 6. August 2008 im Spiel zwischen Sparta Prag und Sheriff Tiraspol (2:0). Weiters leitete er auch die Champions League Partie zwischen Viktoria Pilzen und dem Titelverteidiger FC Barcelona am 1. November 2011, bei der auch der Weltfußballer Lionel Messi 3 Treffer erzielte.

Sein erstes Länderspiel leitete Schörgenhofer am 10. September 2008 im Rahmen der Qualifikation zur Fußball-Weltmeisterschaft 2010 zwischen Albanien und Malta. Am 23. November 2010 leitete er sein erstes Spiel in der UEFA Champions League zwischen Chelsea London und MŠK Žilina (2:1).

Spielleitungen in der Österreichischen Bundesliga 
Stand: 18. April 2013

Spielleitungen im ÖFB-Cup 

Stand: 18. April 2013

Anmerkungen: n. V. = nach Verlängerung / i. E. = Elfmeterschießen

Spielleitungen in der österreichischen Ersten Liga 

Stand: 18. April 2013

Spielleitungen in der Schweizer Super League 
Stand: 18. April 2013

Internationale Schiedsrichter-Einsätze 
Stand: 18. April 2013

Privates 
Robert Schörgenhofer ist verheiratet mit der Kinesiologin Christiane. Aus erster Ehe ging eine Tochter (Lisa, geboren 1998) hervor. Zu seinen Hobbys zählen neben dem Fußball noch Tennis und Joggen, worin sich auch seine körperliche Fitness begründet.

Beruflich ist Schörgenhofer Angestellter der Österreichischen Bundesbahnen, wo er als Fahrdienstleiter auf einem elektronischen Zentralstellwerk samt Fernsteuerung Dienst versieht.

Weblinks 

 
 Robert Schörgenhofer: Private Homepage (abgerufen am 11. Mai 2009)
 Österreichische Bundesliga: Robert Schörgenhofer (abgerufen am 14. November 2012)
 Vienna.online: Schiris in der Diskussion – Interview mit Robert Schörgenhofer (Video, 3:24 Minuten, abgerufen am 11. Mai 2009)

Einzelnachweise 

FIFA-Schiedsrichter (Österreich)
Person (Vorarlberg)
Österreicher
Geboren 1973
Mann